Актюбинский завод ферросплавов () — предприятие-первенец чёрной металлургии Казахстана. Выпускает сплавы железа с хромом, титаном и другими металлами. АЗФ ныне реорганизованное предприятие в составе ТНК «Казхром».

История 
27 февраля 1940 года был издан приказ НКВД СССР «О приёмке Донского рудоуправления в число строек НКВД и об организации строительства завода ферросплавов в г. Актюбинске».

Строительство завода началось в 1940 году близ месторождений хромитовых руд (г. Хромтау). С 19 марта 1942 по 17 апреля 1943 года строительство завода возглавлял майор государственной безопасности, с 22 февраля 1943 года — генерал-майор инженерно-технической службы Михаил Михайлович Царевский. 20 января 1943 года произведена первая плавка феррохрома. В 1951 году налажены производство ферротитана, в 1958 году — феррохрома. В последующие годы внедрена технология получения феррохрома вакуумтермическим способом.

Настоящее время 
Продукция выпускается по отечественным и европейским стандартам, экспортируется в страны Европы, Японию и США.

Энергетическая составляющая завода представлена ГТЭС АЗФ (ранее АО «Актурбо») установленной мощностью 135 МВт.

Экология 
Предприятие является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды города. В 2007 году предприятие было оштрафовано на сумму 1,6 млн тенге за «сверхнормативный выброс в атмосферу загрязняющих веществ».

См. также 
 Актюбинский завод хромовых соединений
 Аксуский завод ферросплавов
 Темиртауский электрометаллургический комбинат

Примечания

Литература 
 
 Шмыров, Б. Д. «Царевский Михаил Михайлович. Выполняя задания Партии и Правительства» / Б. Д. Шмыров. — Челябинск: Абрис, 2016. — 144 с. — (Судьбою связаны с Уралом). ISBN 978-5-91744-087-3.

Предприятия Актобе
Предприятия чёрной металлургии СССР
Предприятия чёрной металлургии Казахстана
Казхром
Производители ферросплавов